Henzler est un patronyme porté notamment par :

 Dorothea Henzler (1948-), femme politique allemande ;
 Helmut Henzler (1950-), pilote automobile allemand ;
 Wolf Henzler (1975-), pilote automobile allemand.